

События 
 Клеоны освободились от господства Сикиона. Клеоны возобновили Немейские игры. Справлялись во второй и четвёртый годы олимпийского цикла в июле.

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В 1 луне, в день гэн-шэнь, после 6 дней заточения Луань Шу и Чжунхан Янь убили князя Цзинь Ли-гуна в И (послав Чэн Хуа). Через 10 дней, в день гэн-у правнук Сян-гуна 14-летний Чжоу прибыл в Цзян из земель Чжоу и заключил с сановниками договор о союзе (эпизод 159 «Го юй»). Лишь после этого, в день синь-сы он посетил храм У-гуна, а во 2 луне, в день и-ю, встал у власти (это был Дао-гун, эра правления 573—558 или 572—558) (по гл.33, Ли-гун был убит зимой 573 г.). Ли-гун был похоронен без почёта, лишь с участием 1 колесницы. Люй Сюань-цзы и Чжи Гун-цзы были назначены командующими армиями, произведены другие назначения (эпизод 160 «Го юй»). Как отмечает Сыма Цянь, с этого времени в Цзинь стала укрепляться мощь домов сановников.
 Согласно эпизоду 48 «Го юй», после смерти Ли-гуна Ли Гэ объяснил лускому Чэн-гуну в речи, в чём вина Ли-гуна (однако это противоречит данным гл.14 «Ши цзи», по которым луский гун умер раньше цзиньского).
 В 1 луне в Ци казнён сановник Го Цзо.
 Циский Лин-гун вернул на родину Го Жо, назначив главой клана, а сыновей Цин Кэ назначил сановниками. Возвысился Цуй Чжу, ставший послом.
 В 1 луну луский князь отправился в Цзинь и был там хорошо принят.
 Летом войска чуского вана и чжэнского князя напали на Пэн-чэн в Сун, который после захвата был пожалован сунскому левому наставнику Юй-ши, ему было дано 300 колесниц (тот в 576 году бежал из Сун в Чу).
 Летом луский гун вернулся из Чжэн, а цзиньский князь отправил к нему посла Ши-гая.
 Осенью князь Малого Ци, а в 8 луне чжуский князь прибыли для аудиенции в Лу. В Лу была выстроена ограда для оленей.
 В 8 луне, в день цзи-чоу в палате Цинь умер князь Лу Чэн-гун, ему наследовал 3-летний У (Сян-гун, эра правления 572—542). В 12 луне, в день дин-вэй луский гун был похоронен.
 Зимой чусцы и чжэнцы вторглись в Сун. Цзиньский князь послал Ши-фана в Лу за войском.
 Дао-гун собрал съезд князей в Сюйтине (Сюй-дин) для помощи Сун. В 12 луне договор заключили князья Цзинь, Сун, Вэй, Чжу, циский посол Цуй Чжу (Цуй-шу) и луский посол Чжунсунь Ме.

См. также

Примечания